Główny Inspektorat Sanitarny – urząd administracji rządowej
 System Informacji Geograficznej () – system służący do przetwarzania danych geograficznych
 GIS – rodzaj rozdzielnicy elektrycznej
 gis – nazwa dźwięku muzycznego